

Personnalités 
Louis Victor Marziou, important armateur havrais du .
Isabelle Lafaye Marziou, pongiste handisport française.